Назаренко Владимир Михайлович () — украинский учёный, изобретатель, доктор технических наук (1990), профессор (1992), академик-секретарь, академик Международной академии компьютерных наук и систем (International Academy of Computer Sciences and Systems) (1994), председатель специализированного Учёного совета по защите докторских диссертаций при Криворожском национальном университете.

Биография 
Родился 12 марта 1938 года в селе Белокоровичи в семье военного.

В 1961 году окончил Криворожский горнорудный институт (КГРИ) по специальности «Электрификация промышленных предприятий и установок», получил квалификацию инженер-электромеханик и диплом с отличием.

В 1961—1967 годах возглавлял Центральную заводскую электротехническую лабораторию Криворожского металлургического завода «Криворожсталь» имени Ленина. Несмотря на перспективу профессионального роста, решил посвятить жизнь научной деятельности.

В 1972 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук в области горных машин по теме «Исследование основных электромеханических параметров и технико-экономических показателей новых систем шахтного подъёма для больших глубин».

Член КПСС с 1974 года.

В 1978 году присвоено учёное звание доцента по кафедре автоматизации производственных процессов.

В 1978—2013 годах — заведующий кафедрой автоматизации производственных процессов, информатики, автоматики и систем управления.

В 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук в области автоматизации технологических процессов и производства, а также в области горных машин по теме «Режимы работы автоматизированных ленточных конвейеров рудоподготовительного производства».

В 1992 году присвоено учёное звание профессора кафедры автоматизации производственных процессов.

В 1999—2007 годах — председатель специализированного учёного совета по защите докторских диссертаций при Криворожском национальном университете. Инициатор и организатор открытия в 1995—2003 годах в Криворожском национальном университете на факультете информационных технологий трёх специальностей: «Системы управления и автоматики», «Компьютерные системы и сети», «Профессиональное обучение» со специализацией «Компьютерные технологии в управлении и образовании».

Умер 1 августа 2013 года в Кривом Роге.

Научная деятельность 
Основатель и главный редактор научного журнала «Академический вестник».

Автор 523 научных работ, 152 авторских свидетельств и патентов, 7 пособий и монографий. Под его научным руководством защищены 2 докторские и 21 кандидатская диссертации.

Первые научные разработки связаны с автоматизацией шахтного подъёма. Владимиром Михайловичем была разработана автоматизированная система управления шахтным подъёмом для больших глубин, обеспечившая реализацию рациональных режимов работы. Материалы разработок были помещены в банк данных США. В 1972 году защищена кандидатская диссертация /Nazarenko V.M. Control systems for heavy multidrive conveyor. Datebank of Institute for scientific information. Philadelphia, Pennsylvania,USA,-1978.-p.1/.

Дальнейшая деятельность касается разработки автоматизированных систем управления рудоподготовкой.

Впервые была смоделирована работа дробильно-сортировочного, транспортного и рудоподготовительного оборудования, разработаны и внедрены системы диагностирования уровня загрузки бункеров, дробилок, величин их разгрузочных щелей. Созданная автоматизированная система позволила моделировать грузопотоки, поступающие на транспортировку, оценить качество, себестоимость промышленного продукта в любой точке технологической схемы. Указанное позволило построить автоматизированные рабочие места главных специалистов системы рудоподготовки и внедрить их.

Дальнейшие исследования посвящены автоматизации тяжёлых многоприводных конвейеров длиной до 2 км и конвейерных линий. Впервые в СССР под его руководством научной группой из более 30 человек были разработаны и внедрены системы автоматического регулирования скорости транспортировки и натяжения ленты. Себестоимость транспортировки уменьшилась вдвое. Это позволило уменьшить динамические нагрузки на оборудование и ленту, облегчить конструкцию конвейера, увеличить срок службы ленты в 1,7—2,2 раза, снизить энергозатраты на 50—60%. Указанные системы управления неоднократно демонстрировались на ВДНХ в Москве и Киеве.

Разработки были воплощены в проектах и оборудовании, выпускаемых ведущими предприятиями определенного профиля: Новокраматорский машиностроительный завод; Азовмаш, Уралмашзавод, г. Екатеринбург; Александрийский, Харьковский, Таллинский электромеханические заводы; завод Виброприбор, г. Таганрог.

Акцент был поставлен на разработку интегрированных систем управления производственной деятельностью предприятий, имеющих три исходные координаты (количество произведённой продукции, её качество и себестоимость). Эти научные проблемы были решены в докторской диссертации в 1990 году.

Основатель научной школы управления технологическими процессами горно-металлургической промышленности. Автор проекта создания геоинформационной системы K-MINE для управления горными предприятиями.

Главными достижениями в научной теоретической и практической сфере являются:
 разработка автоматизированного подъёмного комплекса со шкивами трения без уравновешивающих канатов;
 создание математических описаний управления тяжёлыми многобарабанными ленточными конвейерами и доведение их до серийного выпуска;
 математическое моделирование и разработка автоматизированных систем управления процессами рудоподготовки для гибкого производства;
 разработка аналитических методов идентификации и анализа технологических ситуаций.

Научные труды 
 Назаренко В. М. Системы управления механизмами дробильно-сортировочных фабрик / : Недра, 1985. — 60 с. 
 Nazarenko V.M. Control systems for heavy multidrive conveyor. Datebank of Institute for scientific information. Philadelphia, Pennsylvania, USA. — 1978. — p. 1
 Назаренко В. М. Режимы работы автоматизированных ленточных конвейеров рудоподготовительного производства / В. М. Назаренко. — Кривой Рог: Дионис, 2014. — 358 с.
 Назаренко В. М. Информационные системы в управлении большими объектами / Кривой Рог: Издательский центр ДВУЗ «КНУ», 2013. — 287 с.
 Назаренко В. М. Теории информации и кодировки: монография. / Кривой Рог: Издательский центр ДВУЗ «КНУ», 2013. — 299 с.

Награды 
Нагрудный знак «Отличник образования Украины» Министерства образования и науки Украины (2002).

Примечания

Источники 
 
 Учёные Украины — элита государства. Т. 2 / авт.-состав. Я. Билейчук. — : Логос Украина, 2012. — 299 с. — С. 235.
 Назаренко Володимир Михайлович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 104. ISBN 978-966-2775-04-4.
 Горный журнал. Некролог.

Ссылки 
 80 років від дня народження Володимира Михайловича Назаренка.

Учёные Украины
Работники Криворожстали
Учёные:Горное дело
Члены КПСС